Стивен Люки (, род. 1968) — новозеландский шахматист, мастер ФИДЕ.

Серебряный призер чемпионатов Новой Зеландии 1992 / 93 и 2003 / 04 гг. (4—6 места; А. Воль и Т. Райлли, разделившие 1—2 места, играли вне конкурса). Чемпион Новой Зеландии по рапиду 2004 г. (1—2 с П. Гарбеттом). Десятикратный чемпион острова Южный: 1988 (1—3 с Б. Мартином и М. Хэмплом), 1992, 1993, 1994, 2011, 2012 (2—3 с Р. Уонсинком, победитель турнира Г. Лэйн выступал вне конкурса), 2014, 2016 (2 место, победитель турнира Г. Лэйн выступал вне конкурса), 2017 и 2018 гг.

В составе сборной Новой Зеландии участник трех шахматных олимпиад (1994, 2008 и 2016 гг.), командного чемпионата Азии 1993 г..

Участник чемпионатов Океании.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Стивена Люки на шахматных олимпиадах
 Выступления Стивена Люки на командных чемпионатах Азии

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам